Гайворонская — женская форма фамилии .
 Гайворонская, Анна Андреевна (род. 1952) — украинская поэтесса, член Национального союза писателей Украины.
 Гайворонская, Феодосия Ивановна (род. 1925) — советская деятельница сельского хозяйства, звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.